Reid Boucher (né le  à Grand Ledge dans l'État du Michigan aux États-Unis) est un joueur professionnel américain de hockey sur glace. Il évolue au poste d'ailier gauche.

Biographie 
Il est repêché par les Devils du New Jersey au  lors du repêchage d'entrée dans la LNH 2011 après avoir évolué pour le programme de développement américain. L'année de son repêchage, il part au Canada pour jouer avec le Sting de Sarnia dans la Ligue de hockey de l'Ontario. 

Il joue son premier match professionnel dans la Ligue américaine de hockey avec les Devils d'Albany lors de leur dernier match de la saison 2011-2012. Après avoir joué sa deuxième saison avec le Sting où il marque 62 buts en 68 parties, il signe un contrat d'entrée avec les Devils pour trois saisons et rejoint les Devils d'Albany pour le reste de la saison.

Il fait ses débuts dans la Ligue nationale de hockey avec l'équipe du New Jersey en 2013-2014, avec lesquels il joue 23 parties.

Le , il est réclamé au ballottage par les Predators de Nashville. Près d'un mois plus tard, il est de nouveau réclamé au ballotage par les Devils.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|-
| 2009-2010 || U.S. National Development Team || USHL || 24||10||4||14||22|| - || -|| - || - || -
|-
| 2010-2011 || U.S. National Development Team || USHL || 24||14||6||20||13|| - || -|| - || - || -
|-
| 2011-2012 || Sting de Sarnia || LHO || 67||28||22||50||19||6||2||1||3||4
|-
| 2011-2012 || Devils d'Albany || LAH || 1||0||0||0||0|| - || -|| - || - || -
|-
| 2012-2013 || Sting de Sarnia || LHO || 68||62||33||95||53||4||2||3||5||4
|-
| 2012-2013 || Devils d'Albany || LAH || 11||3||2||5||6|| - || -|| - || - || -
|-
| 2013-2014 || Devils d'Albany || LAH || 56||22||16||38||10||4||1||0||1||0
|-
| 2013-2014 || Devils du New Jersey || LNH || 23||2||5||7||4|| - || -|| - || - || -
|-
| 2014-2015 || Devils d'Albany || LAH || 62||15||15||30||36|| - || -|| - || - || -
|-
| 2014-2015 || Devils du New Jersey || LNH || 11||1||0||1||0|| - || -|| - || - || -
|-
| 2015-2016 || Devils du New Jersey || LNH ||39||7||12||19||6 || - || -|| - || - || -
|-
| 2015-2016 || Devils d'Albany || LAH || 34||19||13||32||4||11||4||6||10||4
|-
| 2016-2017 || Devils du New Jersey || LNH || 9 || 0 || 2 || 2 || 2 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Predators de Nashville || LNH || 3 || 1 || 0 || 1 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Admirals de Milwaukee || LAH || 5 || 4 || 1 || 5 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Canucks de Vancouver || LNH || 27 || 5 || 2 || 7 || 6 || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || Comets d'Utica || LAH ||45 ||25 || 21 || 46 || 35|| 3||3||0||3||0
|-
| 2017-2018 || Canucks de Vancouver || LNH || 20 || 3 || 2 || 5 || 0 ||- ||- || -|| -||- 
|-
| 2018-2019 || Comets d'Utica || LAH ||56 || 31 || 31 || 62 || 16 || - || -|| - || - || -
|-
| 2018-2019 || Canucks de Vancouver || LNH || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 ||- ||- || -|| -||- 
|-
| 2019-2020 || Comets d'Utica || LAH ||53 || 34 || 33 || 67 || 45 || - || -|| - || - || -
|-
| 2020-2021 || Avangard Omsk || KHL || 51|| 24|| 24|| 48|| 49|| 21|| 8|| 9|| 17|| 16
|-
| 2021-2022 || Lokomotiv Iaroslavl || KHL || 46|| 12 || 15 || 27 || 40 || - || - || - || - || -
|-
| 2022-2023 || Avangard Omsk || KHL || || || || || ||

| 133 || 20 || 22 || 42 || 18 || - || -|| - || - || -

Au niveau international 

|-
|2010 || align=left|Défi mondial -17 ans || 6 || 2 || 5|| 7 || 2 || align=left| Médaille d'or
|-
|2011 || align=left|Championnat du monde -18 ans || 6 || 8 || 2 || 10 || 8 || align=left| Médaille d'or

Trophées et honneurs personnels 
2012-2013 : nommé dans la première équipe d'étoiles de la LHO.

Références 

Naissance en septembre 1993
Naissance au Michigan
Joueur américain de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Choix de repêchage des Devils du New Jersey
Joueur du Sting de Sarnia
Joueur des Devils d'Albany
Joueur des Devils du New Jersey
Joueur des Predators de Nashville
Joueur des Admirals de Milwaukee (LAH)
Joueur des Canucks de Vancouver
Joueur des Comets d'Utica (2013-2021)
Joueur de l'Avangard Omsk
Champion de la Coupe Gagarine
Joueur du Lokomotiv Iaroslavl